Lettenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lettenbauer (1923–2016), bayerischer Politiker (SPD)
 Eva Lettenbauer (* 1992), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Johann Evangelist Lettenbauer (1883 oder 1884–1969), deutscher Mann, Opfer eines Justizirrtums in Deutschland
 Wilhelm Lettenbauer (1907–1984), deutscher Slavist